

Personnalités japonaises 
 Hiroshi Okazaki (1932-2018), homme politique japonais ; 
 Junko Okazaki, pianiste ; 
 Kazuya Okazaki (1972-), coureur cycliste ; 
 Kōzō Okazaki (1919-2005), directeur de la photographie japonais ; 
 Kyōko Okazaki (1963-), mangaka ; 
 Mari Okazaki (1967-), mangaka ; 
 Masamune Okazaki, forgeron célèbre ;
 Ritsuko Okazaki (1959-2004), auteur-compositeur-interprète ;
 Seishiro Okazaki (1890-1951), soigneur américano-japonais et expert en arts martiaux ;
 Shinji Okazaki (1986-), footballeur ;
 Tsuneko Okazaki (1933-), biologiste moléculaire japonaise.

Voir aussi 
 Okazaki, ville du Japon ;
 Fragment d'Okazaki, fragment d'ADN découvert en 1968.

Homonymie de patronyme